Zietz ist der Familienname folgender Personen:

 Amandus Zietz (~1839–1921), dänisch-deutsch-australischer Zoologe
 Heinrich Christian Zietz (1769–1834), deutscher Pastor und Topograph
 Herman Zietz (1926–2014), deutscher Kirchenmusiker und Johann-Sebastian-Bach-Experte
 Hugo Zietz, deutscher Unternehmer
 Jennifer Zietz (* 1983), deutsche Fußballspielerin und -trainerin
 Luise Zietz (1865–1922), deutsche Politikerin (SPD, USPD)

Siehe auch:

 Villa Zietz